

Nom commun 
 Culot, base d'une ampoule électrique servant à la liaison avec la douille.
 Culot, organe en surplomb portant une charge.
 Culot, élément d'ornementation.
 Culot désigne la partie inférieure de certains objets généralement cylindriques : bouteille, balle d'arme à feu.
 Culot, matière ayant sédimenté lors d'un centrifugation.
 Culot, volume d'eau riche en matière sédimentée au fond de la retenue d'eau d'un barrage.
 Culot, dans le domaine des ouvrages d'art, pièce métallique sur laquelle est fixée l’extrémité d’un câble et qui permet de le relier au reste de la construction.

Patronyme 
 Fabian Culot (né en 1979), homme politique belge.
 Jacques Culot (né en 1933), footballeur belge.
 Maurice Culot (né en 1937), architecte et un urbaniste bruxellois.
 Pierre Culot (1938-2011), sculpteur belge.